Peter Collins (autocoureur)
 Peter Collins (speedway-coureur)
 Peter Collins (muziekproducent)
 Peter Collins (politicus)
 Peter Collins (orgelbouwer)
 Peter Collins (voetballer)
 Peter Collins (roeier)
 Peter Collins (psychiater)
 Peter Collins (acteur)